Girls' Generation é um grupo feminino sul-coreano formado pela S.M. Entertainment.

Girls' Generation também pode se referir a:

 "Girls' Generation" (canção), uma canção coreana originalmente cantada por Lee Seung-cheol
 Girls' Generation (álbum de 2007), o álbum de estreia do Girls' Generation
 Girls' Generation (álbum de 2011), o primeiro álbum japonês do Girls' Generation